Naseweis steht für:

 altkluges, besserwisserisches Kind, siehe Besserwisser
 die Fee Naseweis, eine Figur aus Peter Pan, siehe Tinker Bell

Siehe auch: